Плавция Сервила () е римска благородничка, внучка на римския император Марк Аврелий.

Произход 
Дъщеря е на Ания Аврелия Фадила (Фадила) и Марк Педуцей Плавций Квинтил (консул 177 г.). Майка ѝ е дъщеря на римския император Марк Аврелий и Фаустина Млада и сестра на Ания Луцила и на император Комод. Баща ѝ е син на Плавций Квинтил (консул 159 г.) и Цейония Фабия, дъщеря на император Луций Елий Цезар и сестра на Луций Вер. Той е осиновен от Марк Педуцей Стлога Присцин (консул 141 г.).

Плавция е сестра на (Плавций) Квинтил. Тя живее с фамилията си в дворец на Капитолий в Рим.

Източници 
 abitofhistory.net
 www.livius.org
 img249.imageshack.us

Жени от Древен Рим
Плавции
Нерво-Антонинова династия